Ольсхаузен ():

 Ольсхаузен, Герман (1796—1839) — германский протестантский богослов;
 Ольсгаузен, Роберт фон (Robert von Olshausen; 1835—1915) — германский врач-гинеколог и акушер.
 Ольсхаузен, Теодор (1802—1869) — германский шлезвиг-гольштейнский политик и публицист;
 Ольсхаузен, Юстус (1800—1882) — немецкий востоковед.
 Ольсгаузен, Юстус фон (Justus von Olshausen; 1844—1924) — германский юрист.